Blunt puede hacer referencia a:

 Blunt, ciudad en Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Blunt, tamaño mediano de cigarro puro.
 Blunt, cigarro de cannabis envuelto en hoja de puro.

Personas 

 Alfred Blunt (1879-1957), segundo obispo de Bradford. 
 Anthony Blunt (1907-1983), historiador del arte británico.
 Emily Blunt (1974-), actriz británica.
 James Blunt (1983-), cantautor británico.
 Katharine Blunt (1876-1954), científica estadounidense.
 Roy Blunt (1950), político estadounidense.
 Wilfrid Scawen Blunt (1840-1922), escritor británico.

Otros 

 Blunt Force Trauma (2008), álbum de Cavalera Conspiracy.